Province du Gourma är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Est, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province du Gourma är platt.

Följande samhällen finns i Province du Gourma:

 Fada N'Gourma

I övrigt finns följande i Province du Gourma:

 Fatibanga (ett periodiskt vattendrag)
 Souboulafouani (ett periodiskt vattendrag)

Omgivningarna runt Province du Gourma är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province du Gourma är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Est, Burkina Faso